У́лица Костяко́ва находится в Тимирязевском районе Северного административного округа города Москвы.

Расположение 
Улица проходит параллельно Тимирязевской улице и Дмитровскому шоссе от железнодорожной линии до улицы Дубки. Пересекает Дмитровский проезд и улицу Всеволода Вишневского.

Происхождение названия 
Образована 11 июля 1958 года Решением Исполнительного комитета Московского городского Совета депутатов трудящихся № 40/12 путем присвоения наименования Проектируемому проезду № 309. Получила название в честь советского учёного-мелиоратора А. Н. Костякова (1887—1957), который работал в Тимирязевской сельскохозяйственной академии, находящейся неподалёку.

Транспорт 
У южного конца улицы расположена платформа Дмитровская Рижского направления МЖД. Недалеко от южного конца улицы расположена станция метро . Недалеко от северного конца расположена станция метро , платформа Тимирязевская Савёловского направления МЖД и станция монорельса Тимирязевская. 
По улице проходят маршруты общественного транспорта (данные на 13 февраля 2020 года):
Автобусы
 574:  — Улица Всеволода Вишневского — Улица Вучетича —  (проходит в направлении Улицы Всеволода Вишневского)
 727: Улица 8 Марта — Платформа Гражданская —  Дмитровская — Улица Всеволода Вишневского (проходит в направлении Улицы 8 марта)
Трамваи
 27:  — Улица Всеволода Вишневского — 
 29:  — Улица Всеволода Вишневского — Михалково

Примечательные здания 
 № 10 — жилой дом. на первом этаже расположен кинотеатр «Искра». В доме жил график Гурий Захаров
 № 12 — здание ВНИХИ, построено в 1935 г.

Примечания 

Улицы Москвы, названные в честь людей